Aldham – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Aldham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)